Șinca ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Șinca (Brașov), Gemeinde im Kreis Brașov 
 Șinca (Suceava), Dorf im Kreis Suceava 
 Șinca Nouă, Gemeinde im Kreis Brașov
 Șinca Veche, Dorf im Kreis Brașov